Ayía Triás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dístrato (ort i Grekland, Nomós Ártas), Epirus, 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Ayía Triás (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Ayía Triás (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías), 
 Ayía Triás (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 
 Agía Triáda (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis), 

Robotskapade Greklandförgreningar